Luau kan syfta på följande platser:

Angola 

 Município Luau, kommun, Moxico, 
 Luau (ort), Moxico, 

Robotskapade Angolaförgreningar